Die Singapur Open 2004 im Badminton fanden vom 15. bis zum 21. November 2004 statt. Das Preisgeld betrug 170.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=9333FAF0-628B-4136-9310-0F65ABAD187A

2004
World Badminton Grand Prix 2004